Ла-Шапе́ль-Ортема́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 125 км на південь від Орлеана, 19 км на захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Шапель-Ортемаль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Ортемаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр